Österören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Österören, Korsholm, Österbotten, 
 Österören, Närpes, Österbotten, 
 Österören, Kimitoön, Åboland,

Se även
Österörarna
Österö
Österön
Västerören